Pododdziały wojskowej służby zdrowia noszące numer 7:

 7 Batalion Sanitarny (1922-1931 → Kadra Zapasowa 7 Szpitala Okręgowego) 
 7 Samodzielny Batalion Medyczno-Sanitarny 1 KPanc (1944-1945)